Појам  може да се односи на:
Камбре (Нор),
Камбре (Коруња),